Леусенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леусенко, Иван Михайлович (1917—1970) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леусенко, Олег Владимирович (род. 1969) — украинский политолог, журналист.